Почётные граждане Каменского (до 2016 года — Днепродзержинска) — звание, присуждаемое за заслуги перед городом Каменское.

Учреждено в 1965 году. По состоянию на 2014 год звание было присвоено 71 человеку. В советский период — за 26 лет — звание было присвоено 36 раз. За 23 года независимой Украины было произведено 35 награждений. Первый почётный гражданин города с 1991 года — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который родился в городе.

Правовое положение 
Согласно Положению от 29 мая 2012 года, звание присваивается: гражданам города за выдающиеся заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города, промышленном и социально-культурном строительстве, развитии здравоохранения, науки, культуры, образования, охраны общественного порядка, депутатской и общественной деятельности, внесение прогрессивных и творческих инициатив в работу на благо населения города, благотворительную помощь городским учреждениям образования, культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты; гражданам Украины, в том числе жителям других городов; иностранным гражданам как празднование их заслуг перед городом или в знак большого уважения к их политической и общественной деятельности.

Почётный гражданин имеет:
 право бесплатного проезда всеми видами городского транспорта (кроме такси);
 право на получение ежегодной ко Дню города денежной выплаты в размере одного прожиточного минимума;
 льготу по оплате коммунальных услуг (50 % от общей суммы);
 право участия в работе городского совета и его исполкома с правом совещательного голоса;
 внеочередное получение амбулаторной и стационарной помощи в лечебно-профилактических учреждениях города.

Присвоение звания проводится ко Дню города

Список 
По состоянию на 2014 год звания удостоены 71 человек.

1965—1991 
1965 год

1967 год

1968 год

1969 год

1971 год

1978 год

1979 год

1982 год

1986 год

1989 год

1991 — н.в. 
1996 год

37. Назарбаев, Нурсултан Абишевич (р. н. 1940). За развитие братских связей, дружеских отношений между Днепродзержинском и Казахстаном. Президент Республики Казахстан.

1997 год

38. БРАЖНИК Иван Иванович (1929—2006). За большой вклад в социально-экономическое развитие и активное участие в общественной жизни города. Первый секретарь Баглейского райкома КПУ (1969—1983 гг.), председатель МВК (1983—1989 гг.)

1998 год

39. МОЛОЧЕК Григорий Иванович (1928—2005). За вклад в социально-экономическое развитие и благоустройство города. Директор Днепродзержинской ГЭС.

40. КУЗНЕЦОВ Генрих Яковлевич (р. н. 1928). За большой вклад в разработку жилищно-коммунального и социально-экономического хозяйства города и активное участие в общественной жизни. Пенсионер. 1970 г. — заместитель, с 1973 г. — первый заместитель председателя исполкома Днепродзержинского горсовета.

41. Морозова (Ронжина) Елена Ивановна (1970 г. н.). За значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в городе, мастер спорта международного класса по академической гребле, тренер СК «Дзержинка».

42. ДУБРОВ Леонид Васильевич (р. н. 1938). За значительный вклад в социально-экономическое развитие города и активное участие в общественной жизни. Работал на руководящих должностях в Днепропетровском городском комитете Компартии, председателем исполкома горсовета, директором правления ОАО «Днепразот».

1999 год

43. КУБЛИЦКИЙ Александр Иванович (р. н. 1935). За значительный вклад в развитие оказания скорой медицинской помощи населению города и активное участие в общественной жизни. С 1965 г. врач хирург-анестезиолог 9-й МЛ; зав. реанимационно-анестезиологическим отделением городской больницы скорой медицинской помощи, 1970 г. — главный врач.

44. ОГУРЦОВ Анатолий Павлович (р. н. 1934). За значительный вклад в научно-техническое, культурное развитие города Днепродзержинска и активное участие в общественной жизни. Ректор ДИИ и Днепродзержинского государственного технического университета (1988—2003 гг.)

45. Гордиенко, Алексей Фёдорович (1929—2010). За весомый вклад в развитие города. В 1973—1983 годах — первый секретарь Днепродзержинского горкома партии.

2000 год

46. Кучма, Леонид Данилович (р. н. 1938). За значительный личный вклад в развитие социальной и промышленной инфраструктуры города. Президент Украины в 1994—2004 гг.

47. ПУШКАРЬ Иван Максимович (1930—2000). За значительный вклад в социально-экономическое развитие и благоустройство города, активное участие в общественной жизни. Первый секретарь Заводского РК КПУ в 1968—1991 гг., председатель Заводского РВК в 1967—1968 гг.

2001 год

48. КЛЮШНИК Владлен Иванович (1928—2012). За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и активное участие в общественной жизни. Председатель Заводской районной рады. 1993—1996 гг. — помощник начальника в Днепровском райвоенкомате.

49. Гаманюк, Леонид Ефимович (р. н. 1941). За весомый вклад в развитие социальной и промышленной инфраструктуры города и активную общественную деятельность. От 1986 г. — заведующий отделом коммунального хозяйства, первый заместитель председателя Днепродзержинского горисполкома, с 1990 г. — председатель горисполкома, 1991 г. — председатель Днепродзержинского городского совета, 1992 г. — первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации, 1994 г. — заместитель председателя Днепропетровского облсовета по вопросам региональной политики, 1996 г. — заместитель председателя Госкомитета по энергосбережению, от 2000 г. — начальник Госинспекции Украины по энергосбережению.

50. ТАРАН Яков Яковлевич (1913—2008). За самоотверженный добросовестный труд, значительный личный вклад в деятельность завода. 1944 г. — начальник коксового цеха КХЗ, заслуженный металлург Украины.

51. БУРХАН Валентин Моисеевич (1937—2003). За значительный личный вклад в обогащение культурно-художественного наследия города, развитие здравоохранения, высокий профессионализм. Главный врач первой стоматологической поликлиники, главный стоматолог-ортопед управления здравоохранения исполкома городского совета, член Национального союза писателей Украины.

2002 год

52. ХАЧАТРЯН Гарник Ашотович (р. н. 1950). За многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города и активную общественную деятельность. Скульптур, заслуженный художник Украины.

53. Гладкий, Сергей Фёдорович (р. н. 1929). За многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в социально-экономическое развитие города Днепродзержинска и активную общественную деятельность. В 1967—1987 годах был депутатом городского совета, Герой Социалистического Труда.

54. ГОЛУБЧИК Михаил Яковлевич (р. н. 1926). За многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в социально-экономическое развитие города и активную общественную дияльнисть. Заместитель директора по капитальному строительству ООО «Эталон».

55. Добрик, Виктор Фёдорович (1927—2008). За весомый личный вклад в развитие социальной и промышленной инфраструктуры города. 1961—1963 гг. — председатель МВК Днепродзержинского городского совета, 1963—1969 гг. — первый секретарь Днепродзержинского МК КПУ.

2003 год

56. Чернецкий, Иван Андреевич (р. н. 1929). За многолетнюю, безупречную работу на Днепровском металлургическом комбинате им. Дзержинского, выдающиеся достижения в развитии чёрной металлургии, весомый вклад в социально-экономическое развитие города и активную общественную. 1962 г. — депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва, пенсионер, Герой Социалистического Труда.

57. ЛИТВИН Анатолий Петрович (р. н. 1940). За многолетний добросовестный труд. Главный редактор Днепродзержинского радиовещания.

58. ЕЖЕВСЬКИЙ Лев Рудольфович (р. н. 1930). За весомый личный вклад в укрепление и обогащение международных связей в области физической культуры и спорта, активное участие и значительные достижения в развитии спорта, пропаганду и внедрение здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения. 1956—1972 гг. — тренер по греко-римской борьбе СК «Дзержинка», заслуженный тренер Украины и Республики Казахстан.

59. МИХАЙЛОВ Александр Михайлович (р. н. 1929). За значительный личный вклад в развитие ветеранского движения города, пропаганду героических подвигов участников Великой Отечественной войны, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и по случаю 60-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 1996—2011 гг. — председатель городской организации ветеранов войны, труда и военной службы, 1970—1989 гг. — директор Днепродзержинского гормолзавода.

2004 год

60. Поташник, Семён Израелевич (р. н. 1930). За выдающиеся трудовые и научные достижения, большой личный вклад в развитие электроэнергетики и высокое профессиональное мастерство. С 1956 г. работал на руководящих должностях на строительстве и эксплуатации Кременчугской, Киевской и Каневской ГЭС, с 1995 г. — председатель правления Государственной акционерной компании «Днепргидроэнерго».

61. Пильтяй, Василий Фёдорович. (1927—2009). За многолетний безупречный труд, активную общественную деятельность, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие металлургической промышленности города. Работал на ДМЗ им. Дзержинского подручным горнового, начальником смены доменного цеха, Герой Социалистического Труда.

2005 год

62. ТКАЧЕНКО Дмитрий Филиппович (р. н. 1923). За многолетний плодотворный труд, наставничество и подвижничество в профессиональной деятельности, внедрение новаций в области медицины, весомый вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения в городе. С 1955 г. — врач-гинеколог, с 1956 г. — заведующий гинекологического отделения, с 1968 г. — главный врач ГБ № 9.

2007 год

63. ЛЯСОТА Станислав Николаевич (1940—2012). За многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, весомый вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие местного самоуправления. В 1977—2012 г. занимал должность директора Днепродзержинского металлургического техникума, позже колледжа.

64. Бобылёв, Александр Фадеевич (1963—2014). За самоотверженный труд в органах внутренних дел, высокий профессионализм, активную помощь правоохранительным органам и укрепление их материально-технической базы, весомый вклад в дело борьбы с преступностью. С августа 2001 по июнь 2002 г. возглавлял управление МВД Украины г. Днепродзержинск.

65. УВАРОВ Владимир Геннадьевич (г. н. 1964). За высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей, активную жизненную позицию и весомый личный вклад в дело борьбы с преступностью. Полковник милиции. С 1984 г. по 1987 г. работал на Днепровском металлургическом комбинате и СУ «Днипродомнаремонт». В течение января 1998 — май 2000 гг. возглавлял Днепровский районный отдел УВД г. Днепродзержинска.

66. МОРОЗ Олег Николаевич (р. н. 1960). За высокопрофессиональную инициативный труд, активную жизненную позицию, сохранение исторического наследия и значительный личный вклад в развитие социально-экономической инфраструктуры города. С 1994 г. — президент внешнеторговой компании «Микомп».

2011 год

67. ШЕРШНЕВ Сергей Александрович (р. н. 1944). Председатель Днепродзержинской городского совета народных депутатов в 1992—1996 гг.

68. Швец, Василий Яковлевич (р. н. 1947). В течение 1996—2005 гг гг. Днепродзержинский городской голова.

69. ГЛУЩЕНКО Леонид Михайлович (1932—2007). За весомый вклад в решении актуальных вопросов социально-экономического развития города. 1966—1989 гг. — председатель исполкома Баглейского районного совета

2012 год

70. Морозов, Владимир Михайлович (р. н. 1953). За выдающиеся заслуги в развитии спорта, подготовку плеяды спортсменов-победителей чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, заслуженный тренер Украины по академической гребле.

71. ШЕВЧЕНКО Леонид Васильевич (р. н. 1948). За многолетнюю службу по укреплению законности и правопорядка, значительные профессиональные достижения, весомый вклад в социально-экономическое развитие города, активную общественную деятельность, меценатство и по случаю 65-летия со дня рождения. Вице-президент корпорации «Тяжелое транспортное машиностроение Украины», советник городского головы.

Примечания

Ссылки 
 Николай Чабан — Почетные граждане Днепродзержинска, Газета «Зоря», 20.11.2014
 В Днепродзержинске определят почетных граждан , 34 канал, 31.05.2012

К